L'Hypo Group Tennis International 1984 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 4ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Volvo Grand Prix 1984. Si è giocato a Bari in Italia, dal 2 all'8 aprile 1984.

Campioni

Singolare 

 Henrik Sundström ha battuto in finale  Pedro Rebolledo 7-5, 6-4

Doppio

 Stanislav Birner /  Libor Pimek hanno battuto in finale  Marcel Freeman /  Tim Wilkison 2–6, 7–6, 6–4

Collegamenti esterni